Kazuo Sakai est un karatéka japonais.
 Kazuo Sakura (1929-2002) est un karatéka japonais.
 Kazuo Iwamura (1939-) est un auteur illustrateur japonais.
 Kazuo Watanabe (1901-1975) est un écrivain japonais.
 Kazuo Hatoyama (1856-1911) est un homme politique et avocat japonais.
 Kazuo Koike (1936-2019) est un scénariste de manga japonais.
 Kazuo Ōno (1906-2010) est un danseur et chorégraphe japonais.
 Kazuo Hirai (1960-) est le PDG de Sony.

Prénom japonais